Bratstvo je lahko:
 Bratstvo Jedinstvo (Bosna in Hercegovina)
 Bratstvo, Zenica (Bosna in Hercegovina)